Curimopsis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1902. Curimopsis ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kulbaggar
Curimopsis